Kravaře est un toponyme qui peut désigner :

Kravaře, une commune du district de Česká Lípa, dans la région de Liberec ;
 Kravaře, une ville du district d'Opava, dans la région de Moravie-Silésie.

Homonymie de localités en  Tchéquie